Viru är kortform för Virumaa, ett historiskt landskap i östra Estland.

 Ida-Virumaa – ett landskap i nordostligaste Estland
 Lääne-Virumaa – ett landskap i nordöstra Estland
 Viru Valge Vodka – ett estniskt vodkamärke
 Hotel Viru – ett höghushotell i centrala Tallinn